Ти́тло:
 Титло — надстрочный диакритический знак в греческой, латинской и кириллической графике для сокращения слов и обозначения числовых значений.
 Титло — знак в геральдике.
 ТІТЛО — российская фолк-панк группа.